Het FIM Europees kampioenschap trial 2017 voor vrouwen werd tussen 22 april en 6 augustus gereden, waarbij de rijdsters in 4 wedstrijden verdeeld over 3 landen uitkwamen. Het EK eindigde met als winnaar de Britse Emma Bristow, die de Duitse Theresa Bauml en de Noorse Ingveig Håkonsen achter zich liet. Bristow wist 3 van de 4 wedstrijden te winnen, en eindigde eenmaal als tweede achter Bauml.

Eindklassement

Bronnen

Trial
Sport in 2017